Kościół św. Jadwigi Królowej w Krakowie – kościół przy ul. Łokietka
 Kościół św. Jadwigi Królowej w Krakowie – dawny kościół na Stradomiu